FBG est un sigle qui peut désigner :
 Fibre à réseau de Bragg (fiber Bragg grating en anglais) ;

FBG est un code qui peut désigner :
 , FBG, l'aéroport de Fort Bragg, en Caroline du Nord, aux États-Unis, selon le code AITA ;
 , la gare de Fredericksburg, en Virginie, selon le code Amtrak.

Code